El término Bruno Huber, un nombre, puede referirse, en esta enciclopedia:

 a Bruno Huber, un botánico austríaco;
 a Bruno Huber, un astrólogo suizo.